Е́йвері () — англомовне особове ім'я, яке походить від такого ж англомовного прізвища, яке бере початок від давньофранцузької вимови імені Альфред () або германського імені Alberich. Значення імені походить від поєднання слів давньоанглійською aelf, у значенні ельф та ric, у значенні правитель, влада. Ельфи вважалися виключно красивими магічними істотами.

Спочатку Ейвері було поширеним як чоловіче ім'я, але згодом стає популярним і як жіноче. Воно увійшло до двадцятки найпоширеніших імен дівчаток, народжених у США в 2011 році, та досягло максимуму під номером 12 у 2013 році. Ім'я було 634-им за поширеністю серед чоловічих імен у Сполучених Штатах за переписом 1910 року.

Відомі носії імені:
 Ейвері Бредлі (; 1990) — американський професіональний баскетболіст, атакувальний захисник.
 Ейвері Воттс (; 1981) — американський рок-музикант, мультиінструменталіст, продюсер, підприємець.
 Ейвері Джон (; 1975) — тринідадський футболіст, що грав на позиції захисника.

Примітки